Brian Dwight Taylor (n. 1951), ex cestista statunitense 
 Brian Taylor, regista e sceneggiatore statunitense
 Brian Taylor (n. 1970), atleta britannico